Krásnohorská Dlhá Lúka – wieś na Słowacji
 Długa Łąka (słow. Dlhá lúka) – zbocze w słowackich Tatrach Zachodnich